Ferraro ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Ferraro (1523–1609), italienischer Maler und Stuckateur
 Bruno Ferraro (* 1952), peruanischer Basketballspieler
 Carmelo Ferraro (* 1932), italienischer Erzbischof von Agrigent
 Chris Ferraro (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Emanuele Ferraro (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Geraldine Ferraro (1935–2011), US-amerikanische Politikerin (New York)
 Giovan Battista Ferraro († 1562), neapolitanischer Reitmeister der Renaissance
 Kathleen Ferraro (* 1951), US-amerikanische Soziologin
 Landon Ferraro (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Luigi Ferraro (1914–2006), italienischer Militär
 Mario Ferraro (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Orazio Ferraro (1561–1643), Maler und Stuckateur des Barock auf Sizilien
 Peter Ferraro (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Pier Miranda Ferraro (1924–2008), italienischer Opernsänger
 Ralph Ferraro (1929–2012), US-amerikanischer Filmkomponist und Arrangeur
 Ray Ferraro (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Renan Ferraro (* 1962), brasilianischer Radrennfahrer
 Salvatore Ferraro (* 1983), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ferrão
 Ferrari
 Ferrari (Familienname)
 Ferrari (Begriffsklärung)
 Ferraris